Orehovo se poate referi la:

Orehovo, Smolean, sat din Bulgaria
Orehovo, Sevnica, sat din Slovenia
Orehovo-Zuevo, oraș din Regiunea Moscova, Federația Rusă
+ alte câteva zeci de localități din Rusia ce poartă acest nume